Финал Кубка европейских чемпионов 1973 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1972/73, 18-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 30 мая на стадионе «Црвена звезда» в Белграде. В матче встретились нидерландский «Аякс» и итальянский «Ювентус».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1972/1973

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1973
Кубок европейских чемпионов
Май 1973 года
Лига чемпионов 1973
Лига чемпионов 1973
Международные спортивные соревнования в Белграде
События 30 мая
Международные соревнования по футболу в Югославии
Спорт в Югославии в 1973 году
Спорт в Нидерландах в 1973 году
Спорт в Италии в 1973 году